Neuenmühle ist der Ortsname von

 Neuenmühle (Hohenberg an der Eger), Ortsteil der Stadt Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neuenmühle (Issigau), Ortsteil der Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Neuemühle